Scout è un termine inglese preso dall'epopea americana con il significato letterale di esploratore. In italiano può essere riferito a vari ambiti, di cui il principale è:

 Scout – persona appartenente al movimento scout, fondato da Robert Baden-Powell.

Aeronautica 
 Scout – velivolo militare utilizzato dalla britannica Royal Flying Corps (e successivamente Royal Air Force) durante la prima guerra mondiale.
 Sopwith Scout –  aereo da caccia biplano monoposto prodotto dall'azienda britannica Sopwith Aviation Company.
 Scout Experimental 5 – caccia biplano sviluppato dalla britannica Royal Aircraft Factory.
 Westland Scout – elicottero leggero utility monoturbina prodotto dall'azienda britannica Westland Helicopters impiegato diffusamente dagli anni sessanta.

Astronautica
 Vettori Scout –  famiglia di razzi vettore statunitensi progettati per lanciare piccoli satelliti artificiali e metterli in orbita attorno alla Terra. 
 Mercury-Scout 1 – satellite artificiale della NASA.

Autoveicoli 
 Daimler Scout Car – veicolo corazzato leggero a trazione integrale prodotto in Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale.
 Humber Scout Car –  veicolo corazzato prodotto in Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale.
 M3 Scout Car – veicolo corazzato prodotto negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale.
 S1 Scout Car – veicolo corazzato prodotto in Australia, per l'United States Army Air Force durante la seconda guerra mondiale.
 Dingo Scout Car –  veicolo corazzato leggero prodotto in Australia durante la seconda guerra mondiale.
 International Harvester Scout – fuoristrada civile prodotto dal 1960 al 1980, concorrente della Jeep e precursore dei moderni SUV.

Esercito 
 Selous Scout – reggimento delle forze speciali dell'esercito della Rhodesia, che ha operato dal 1973 al 1980.
 Scout del Villaggio – organizzazione paramilitare di estrema destra attiva in Thailandia negli anni settanta.

Lavoro 
 Talent scout – persona che ha il compito di individuare talenti da lanciare sul mercato e a seconda dell'ambito, può significare in maniera specifica una persona che ricerca autori e titoli validi per le case editrici o un collaboratore della società sportiva, il quale segue le partite delle altre società per osservare ed individuare dei nuovi giocatori dotati.
 Location scout –  persona che si occupa di ricercare i luoghi adatti per le riprese cinematografiche

Scautismo

 Scout –  testata giornalistica dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI).

Sport 
 Kansas City Scouts – squadra di hockey su ghiaccio con sede a Kansas City, nel Missouri, che ha militato nella National Hockey League dal 1974 al 1976.

Pagine correlate 
 Scouting (disambigua)